Абревіатура WLP може означати:

 Wafer level package, різновид корпусу інтегральної мікросхеми (мікрочипу)
 Weakest liberal precondition, концепція в програмуванні
 Тікерна назва страхової компанії WellPoint
 Windows Logo Program, програма брендингу та сертифікації Microsoft Windows
 Women's Learning Partnership for Rights, Development, and Peace, міжнародна неприбуткова, неурядова організація що займається жіночим лідерством та підвищенням компетенції
 Партія Wikileaks, політична партія Австралії

Акроніми